Константи́н Алекса́ндрович Ивано́в:

 Иванов, Константин Александрович (1922—1995) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Константин Александрович (род. 1964) — советский и российский футболист.